Acrocnida är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Torsten Gislén 1926. Acrocnida ingår i familjen trådormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trådormstjärnor
Acrocnida